Strefa Kultury – obszar funkcjonalny w Katowicach
 Strefa Kultury Wrocław – instytucja kultury we Wrocławiu